Hartenricht ist der Ortsname von

 Hartenricht (Schmidgaden), Ortsteil der Gemeinde Schmidgaden, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Hartenricht (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern